National Science Foundation, agència independent del govern dels Estats Units per al foment de la Ciència i la recerca
 NS-Frauenschaft (del seu nom en alemany Nationalsozialistische Frauenschaft), secció femenina de l'antic Partit Nazi d'Alemanya
 Front Nacional Socialista (del seu nom en suec Nationalsocialistisk Front), partit polític històric de Suècia
 Liga Sindicalista Noruega (del seu nom en noruec Norsk Syndikalistik Forbund), sindicat de Noruega
 Federació d'Estudiants Nagues (del seu nom en anglès Naga Students Federation), moviment d'estudiants de Nagaland (Índia)
 Notes Storage Facility, format de base de dades dels fitxers de Lotus Notes
 NES Sound Format, extensió dels fitxers d'àudio creats per Nintendo Entertainment System